Herburt ist der Familienname von:

 Jan Herburt (1524–1579), polnischer Diplomat
 Mikołaj Herburt
 Stanisław Herburt